Rucker House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rucker House (Arkansas), ID-Nr. 88000744
 Rucker House (Georgia), ID-Nr. 78000979
 Rucker House (Washington), ID-Nr. 75001869